Pont-l’Évêque steht für:

 die französische Gemeinde Pont-l’Évêque (Calvados)
 die französische Gemeinde Pont-l’Évêque (Oise)
 den Kanton Pont-l’Évêque im französischen Département Calvados
 den französischen Käse Pont-l’Évêque (Käse)